Sir Richard Stone (1913—1991) byl britský ekonom.

Jméno Richard Stone má více nositelů:
 Richard Stone (kněz), Arciděkan z Lewes, 1393—1395
 Richard Stone (šermíř) (1926—2006), australský olympijský šermíř
 Richard Stone (politik) (1928—2019), americký politik a diplomat
 Richard Stone (aktivista antirasismu) (* 1937), britský zdravotní doktor a aktivista
 Charlie Stone (rugby league) (1950—2018), rozený Richard Stone, anglický hráč rugby league
 Richard Stone (malíř) (* 1951), britský malíř portrétů
 Richard Stone (skladatel) (1953—2001), americký skladatel
 Richard Stone (loutnista) (* 1960), americký loutnista
 Richard Stone (sochař) (* 1974), britský sochař a herec
 Richard Stone (* 1975), člen tchajwanské rockové kapely Mayday
 Ricky Stone (* 1975), americký baseballový nadhazovač